El Llanito kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Llanito, San Luis Potosí, Alaquines, 
 El Llanito, Guanajuato, San Luis de la Paz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar